DFD est un sigle qui peut désigner :
 Document Freedom Day (en français, Journée du document libre), un événement annuel visant à célébrer et sensibiliser aux normes ouvertes ;
 Data Flow Diagram (en français, diagramme de flux de données), un type de représentation graphique du flux de données à travers un système d’information.

Dfd est un code qui peut désigner :
 Dfd, un climat subarctique humide avec des étés froids, selon la classification de Köppen.

Code